HMCS ist die Abkürzung für His Majesty's Canadian Ship und das Präfix der kanadischen Marineeinheiten. Sollte dem König eine Königin folgen, ändert es sich zu Her Majesty's Canadian Ship. Im französischen ändert sich an der Bezeichnung Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) im Falle eines Geschlechterwechsel auf dem Thron nichts. Viele der großen kanadischen Marinebasen tragen ebenfalls dieses Kürzel, so wie beispielsweise die HMCS Discovery, einer Basis der Canadian Forces Naval Reserve, der Marinereserve.

Die Abkürzung leitet sich vom britischen His Majesty's Ship (HMS) ab, da der Monarch des Vereinigten Königreichs gleichzeitig Staatsoberhaupt Kanadas ist.

Die HMCS Rainbow, welche die kanadische Marine im Jahre 1910 von der britischen Royal Navy erwarb, war das erste Schiff, das dieses Kürzel trug.

Viele andere Seestreitkräfte von Commonwealth-Staaten tragen Abwandlungen des "HMS", wie zum Beispiel die australischen HMAS (Her Majesty's Australian Ship) oder die neuseeländischen HMNZS (Her Majesty's New Zealand Ship).

Einzelnachweise 

 HMCS
HMCS
Militärschiffspräfix